Бех (комуна) — комуна Люксембургу. Входить до складу кантону Ехтернах в окрузі Гревенмахер .

 Бех Іван Дмитрович (1940) — дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор.
 Бех Володимир Павлович (1951) — сучасний український вчений-філософ, дослідник ноосоціогенезу, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем.
 Бех Катерина Борисівна (1998) — російська та українська біатлоністка.
 Бех Микола Дмитрович (1932—2005) — український лікар, науковець. Кандидат медичних наук (1970). Відмінник освіти України (1999).
 Бех Микола Іванович (нар. 1946 р.) — російський промисловець і вчений, Генеральний директор ПО «КамАЗ» в 1987−1991 роках, Президент, генеральний директор ВАТ «КАМАЗ» у 1991−1997 роках, доктор технічних наук, професор.
 Бех Олег Володимирович (1976) — український правник, генерал поліції третього рангу.

Див. також 
 Бехи
 Бехам